Wilmann:
  (* 1953, Viggja)
 Frederik Wilmann (* 1985, Viggja), en norsk cykelrytter
 Klaus Wilmann, forhenværende mangeårig næstformand for BUPL

Se også 
  (fxOtto)
 
 

Norske efternavne